Viza - halféle
Viza - amerikai zenekar